Vasilij Aleksejevič Pervuhin (), ruski hokejist, * 1. januar 1956, Penza, Rusija.

Pervuhin je v sovjetski ligi igral večino kariere za klub Dinamo Moskva, skupno je na 703-eh prvenstvenih tekmah je dosegel 93 golov. Za sovjetsko reprezentanco je nastopil na dveh olimpijskih igrah, na katerih je osvojil po eno zlato in srebrno medaljo, in devetih svetovnih prvenstvih, na katerih je osvojil šest zlatih, eno bronasto in dve srebrni medalji. Za reprezentanco je nastopil na 280-ih tekmah, na katerih je dosegel 22 golov.

Pregled kariere 

|-
| Sovjetska zveza
| Svetovno ml. prvenstvo A
| 74
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Dizelist Penza
| Sovjetska 2. liga
| 74/75
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Dizelist Penza
| Sovjetska 2. liga
| 75/76
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Dinamo Moskva
| Sovjetska liga
| 76/77
|
| 35
| 2
| 6
| 8
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Svetovno prvenstvo A
| 77
|
| 10
| 1
| 1
| 2
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Dinamo Moskva
| Sovjetska liga
| 77/78
|
| 36
| 4
| 7
| 11
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Svetovno prvenstvo A
| 78
|
| 10
| 1
| 2
| 3
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Dinamo Moskva
| Sovjetska liga
| 78/79
|
| 44
| 3
| 19
| 22
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Svetovno prvenstvo A
| 79
|
| 7
| 0
| 3
| 3
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Dinamo Moskva
| Sovjetska liga
| 79/80
|
| 44
| 5
| 10
| 15
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Olimpijske igre
| 80
|
| 7
| 0
| 9
| 9
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Dinamo Moskva
| Sovjetska liga
| 80/81
|
| 49
| 11
| 4
| 15
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Svetovno prvenstvo A
| 81
|
| 8
| 1
| 3
| 4
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Kanadski pokal
| 81
|
| 6
| 0
| 2
| 2
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Dinamo Moskva
| Sovjetska liga
| 81/82
|
| 45
| 8
| 12
| 20
|
| 10
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Svetovno prvenstvo A
| 82
|
| 10
| 0
| 1
| 1
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Dinamo Moskva
| Sovjetska liga
| 82/83
|
| 42
| 6
| 11
| 17
|
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Svetovno prvenstvo A
| 83
|
| 9
| 0
| 1
| 1
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Dinamo Moskva
| Sovjetska liga
| 83/84
|
| 43
| 6
| 9
| 15
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Olimpijske igre
| 84
|
| 7
| 0
| 2
| 2
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Kanadski pokal
| 84
|
|
| 0
| 0
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Dinamo Moskva
| Sovjetska liga
| 84/85
|
| 40
| 8
| 13
| 21
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Svetovno prvenstvo A
| 85
|
| 10
| 0
| 1
| 1
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Dinamo Moskva
| Sovjetska liga
| 85/86
|
| 40
| 7
| 8
| 15
|
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Svetovno prvenstvo A
| 86
|
| 7
| 1
| 1
| 2
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Dinamo Moskva
| Sovjetska liga
| 86/87
|
| 39
| 11
| 13
| 24
|
| 14
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Svetovno prvenstvo A
| 87
|
| 7
| 0
| 1
| 1
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Kanadski pokal
| 87
|
| 8
| 0
| 2
| 2
|
| '''4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Dinamo Moskva
| Sovjetska liga
| 87/88
|
| 47
| 5
| 4
| 9
|
| 10
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Dinamo Moskva
| Sovjetska liga
| 88/89
|
| 44
| 8
| 10
| 18
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Krila Sovjetov
| Ruska liga
| 95/96
|
| 29
| 2
| 5
| 7
|
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Krila Sovjetov
| Ruska liga
| 96/97
|
| 25
| 2
| 3
| 5
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Severstal Čerepovec
| Ruska liga
| 96/97
|
| 16
| 2
| 2
| 4
|
| 0
|
| 3
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|-
| Molot-Prikamje Perm
| Ruska liga
| 97/98
|
| 43
| 3
| 12
| 15
| +14
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Molot-Prikamje Perm
| Ruska liga
| 98/99
|
| 35
| 0
| 10
| 10
|
| 2
|
| 4
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 802
| bgcolor="#7FFF00" | 97
| bgcolor="#7FFF00" | 187
| bgcolor="#7FFF00" | 284
| bgcolor="#7FFF00" | +14
| bgcolor="#7FFF00" | 128
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 7
| bgcolor="#7FFF00" | 0
| bgcolor="#7FFF00" | 0
| bgcolor="#7FFF00" | 0
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 0
|}

Glej tudi
Seznam ruskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 
 

Živeči ljudje
Ruski hokejski branilci
Olimpijski tekmovalci za Sovjetsko zvezo
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1980
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1984
Prejemniki zlatih olimpijskih medalj za Sovjetsko zvezo
Prejemniki srebrnih olimpijskih medalj za Sovjetsko zvezo
Sovjetski hokejski reprezentanti
Hokejisti Dizelist Penza
Hokejisti Dinamo Moskva
Hokejisti Krila Sovjetov
Hokejisti Severstal Čerepovec
Hokejisti Molot-Prikamje Perm
Sprejeti v Ruski hokejski hram slavnih
Nosilci reda simbola časti